Beuvron kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Beuvron, kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Beuvron-en-Auge, kommun i departementet Calvados i regionen Normandie, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar